Le terme délinquance juvénile désigne un comportement illégal d'un enfant ou d'un adolescent vis-à-vis de la loi.

 Délinquance juvénile est un téléfilm français réalisé par Marcel Bluwal en 1957.